Поставените под номер 3 Анабел Медина Гаригес и Вирхиния Руано Паскуал защитиха титлата си след победа на финала над Виктория Азаренка и Елена Веснина.

Поставени двойки 
  Кара Блек /  Лизел Хубер (полуфинал)
  Квета Пешке /  Лиса Реймънд (осминафинал)
  Анабел Медина Гаригес /  Вирхиния Руано Паскуал (шампионки)
  Саманта Стосър /  Рене Стъбс (осминафинал)
  Серена Уилямс /  Винъс Уилямс (осминафинал)
  Нурия Лагостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (1 кръг)
  Даниела Хантухова /  Ай Сугияма (осминафинал)
  Мария Кириленко /  Флавия Пенета (осминафинал)
  Су-Вей Хсие /  Шуай Пън (полуфинал)
  Бетани Матек /  Надя Петрова (четвъртфинал)
  Анна-Лена Грьонефелд /  Пати Шнидер (четвъртфинал)
  Виктория Азаренка /  Елена Веснина (финал)
  Ваня Кинг /  Моника Никулеску (осминафинал)
  Ча-Джун Чуан /  Саня Мирза (2 кръг)
  Натали Деши /  Мара Сантанджело (1 кръг)
  Дзи Ян /  Цзе Чжън (четвъртфинал)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция